Evocação — o sentido religioso

Arte
The White Cliffs of Dover, filme (1944) com Irene Dunne e Roddy McDowall, exibido no Brasil como "Evocação"
Evocação - O Funeral de Casagemas, tela de Pablo Picasso